Замя́тина

 Замятина — фамилия.
 Замятина — река в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре.
 Замятина поляна — название поляны в Задонском районе Липецкой области, на которой возникло село Замятино.

Замятня